Kim Hee-jung – attrice sudcoreana nata nel 1970
 Kim Hee-jung – attrice sudcoreana nata nel 1992